Kodiak steht für:
 Kodiak-Insel, die Hauptinsel des Kodiak-Archipels
 Kodiak (Alaska), Stadt auf gleichnamiger Insel
 Kodiak-Archipel, kleine Inselgruppe südlich des Festlands von Alaska
 Kodiak (Band), eine deutsche Metal-Band
 Kodiak Island Borough, Verwaltungseinheit in Alaska
 Kodiak Launch Complex, frühere Bezeichnung des Pacific Spaceport Complex – Alaska
 Daher Kodiak, US-amerikanisches STOL-Mehrzweckflugzeug
 Kodiak (Panzer), deutscher Pionierpanzer
 Kodiak (Automarke), ehemalige deutsche Automarke
 Kurzbezeichnung für den Kodiakbär